Des Roches peut désigner :
 Catherine Des Roches, femme de lettres française de la Renaissance.
 Jan Des Roches, historien et linguiste flamand du .
 Madeleine Des Roches, femme de lettres française de la Renaissance, mère de Catherine Des Roches.

Voir aussi 
 Desroches